Venu Madhav (acteur) - Indiaas acteur
 Nerella Venu Madhav - Indiaas imitator